

Список проектов кораблей СССР и Российской Федерации 

 Проект 1: Лидеры эскадренных миноносцев типа «Ленинград»
 Проект 2: Сторожевые корабли типа «Ураган»
 Проект 3: Базовые тральщики типа «Фугас»
 Проект 4: Сторожевые корабли типа «Гром»
 Проект 7: Эскадренные миноносцы типа «Гневный»
 Проект 7У: Эскадренные миноносцы проекта 7У «Сообразительный»
 Проект 20-И: Лидеры эскадренных миноносцев типа «И» (лидер эсминцев «Ташкент»)
 Проект 23: Линейные корабли типа «Советский Союз»
 Проект 26: Лёгкие крейсера типа «Киров»
 Проект 26-бис/26(бис2): Лёгкие крейсера типа «Максим Горький»
 Проект 29: Сторожевые корабли типа «Ястреб»
 Проект 30: «Огневой»
 Проект 30-К/30-бис: Эскадренные миноносцы типа «Смелый»
 Проект 35: Mirka 1 class Эскадренные миноносцы проекта 35
 Проект 35/35M: Mirka 2 class Сторожевые корабли проекта 35
 Проект 38: Leningrad class Лидеры эскадренных миноносцев типа «Минск»
 Проект 39: Сторожевые корабли типа «Туча»
 Проект 40: Подводные лодки типа «Малютка» XII серии
 Проект 41: Tallin class Эскадренные миноносцы типа «Неустрашимый»
 Проект 42: Kola class Сторожевые корабли типа «Сокол»
 Проект 45: Opytny class exsperimental destroyer Эскадренные миноносцы типа «Опытный»
 Проект 48: Лидеры эскадренных миноносцев типа «Киев»
 Проект 50: Riga class Сторожевые корабли типа «Горностай»
 Проект 53/53у: Базовые тральщики типа «Трал»/«Фугас»
 Проект 56/56A: Kotlin class destroyer Эскадренные миноносцы проекта 56/56-А (типа «Спокойный»)
 Проект 56M/56У: Kildin class destroyer Эскадренные миноносцы проекта 56-ЭМ/56-М (типа «Бедовый»)
 Проект 57(бис): Эскадренные миноносцы типа «Гневный»
 Проект 58: Базовые тральщики проекта 58
 Проект 58: Ракетные крейсера типа «Грозный»
 Проект 61: Большие противолодочные корабли типа «Комсомолец Украины»
 Проект 68(бис): Крейсера проекта 68-бис
 Проект 69: Тяжёлые крейсера типа «Кронштадт»
 Проект 70E: Крейсера проекта 68-бис
 Проект 82: Тяжёлые крейсера типа «Сталинград»
 Проект 96: Подводные лодки типа «Малютка» XV серии
 Проект 97: Портовый ледокол типа «Добрыня Никитич»
 Проект 97П: Пограничный ледокольный сторожевой корабль типа «Иван Сусанин»
 Проект 106: Малые десантные корабли проекта 106
 Проект 122: Большие морские охотники проекта 122
 Проект 130: Суда размагничивания проекта 130
 Проект 133 «Антарес (Муравей)»: Пограничные катера на подводных крыльях типа "Антарес (Муравей)
 Проект 133.1M: Малые противолодочные корабли проекта 133.1М
 Проект 133.2: Малые противолодочные корабли проекта 133.2
 Проект 145: Sura class mooring tender
 Проект 159: Petya 1, 2, 3 class Сторожевые корабли проекта 159
 Проект 160: Altay class military tanker
 Проект 183: Торпедные катера проекта 183
 Проект 183T: Торпедные катера проекта 183Т
 Проект 183TK: Торпедные катера проекта 183ТК
 Проект 183R: Ракетные катера проекта 183Р «Комар»
 Проект 188: Средние десантные корабли типа 188
 Проект 191М: Малые речные бронекатера проекта 191М
 Проект 194: Бронированные малые охотники за подводными лодками проекта 194
 Проект 201: Морские охотники проекта 201
 Проект 201П: Пограничные сторожевые корабли проекта 201П
 Проект 204: Малые противолодочные корабли проекта 204
 Проект 205M: Ракетные катера проекта 205 «Оса»
 Проект 205П: Пограничные сторожевые корабли (ПСКР) проекта 205П
 Проект 206: Большие торпедные катера проекта 206
 Проект 206M «Шторм»: Торпедные катера на подводных крыльях проекта 206М «Шторм»
 Проект 206MР «Вихрь»: Ракетные катера на подводных крыльях проекта 206 МР «Вихрь»
 Проект 253Л: Малые тральщики типа «МТ-1»
 Проект 254: Тральщики проекта 254
 Проект 257: Тральщики проекта 257
 Проект 258: Корабль воздушного наблюдения
 Проект 264: Морские Тральщики проекта 264
 Проект 266: Rubin Тральщики проекта 266
 Проект 266МЭ («Аквамарин-2»): Морские тральщики проекта 266МЭ
 Проект 266M «Аквамарин»: Морские тральщики проекта 266М «Аквамарин»
 Проект 300: Плавучие мастерские проекта 300
 Проект 301T: Плавучие мастерские проекта 301T
 Проект 303: Плавучие мастерские проекта 303
 Проект 304: Плавучие мастерские проекта 304
 Проект 305: Tomba class electric power station
 Проект 323: Lama class floating missile technician base
 Проект 394B: Primor’ye class large intelligence ship
 Проект 498:  Портовый буксир-кантовщик
 Проект 503M: Alpinist class small intelligence ship
 Проект 513M: Modified T-43 hydroacoustic monitoring ship
 Проект 527M: Prut class rescue ship
 Проект 536: Pioner Moskvy class underwater research support ship
 Проект 537: Elbrus class rescue ship
 Проект 550: Amguema class polar logistics ship
 Проект 563: Goryn class seagoing tug
 Проект 563S: Goryn class rescue tug
 Проект 577: Uda class military tanker
 Проект 596: Вытегралес class лесовоз
 Проект 601: Подводные лодки типа «Средняя»
 Проект 602: Подводные лодки типа «Американский Голланд»
 Проект 613: Подводные лодки проекта 613
 Проект 615: Подводные лодки проекта 615
 Проект 627: Подводные лодки проекта 627(А) «Кит»
 Проект 628: Подводные лодки проекта 628
 Проект 629M: Подводные лодки проекта 629
 Проект 633: Подводные лодки проекта 633
 Проект 636: Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка»
 Проект 641: Подводные лодки проекта 641
 Проект 641B Сом: Подводные лодки проекта 641Б «Сом»
 Проект 651: Подводные лодки проекта 651
 Проект 658: Подводные лодки проекта 658
 Проект 658M: Подводные лодки проекта 658
 Проект 659T: Подводные лодки проекта 659(Т)
 Проект 661 «Анчар»: Подводная лодка проекта 661 «Анчар»
 Проект 665: Подводные лодки проекта 613
 Проект 667A: Подводные лодки проекта 667А «Навага»
 Проект 667Б: Подводные лодки проекта 667Б «Мурена»
 Проект 667БД Подводные лодки проекта 667БД «Мурена-М»
 Проект 667БДР «Кальмар»: Подводные лодки проекта 667БДР «Кальмар»
 Проект 667БДРМ : Подводные лодки проекта 667БДРМ «Дельфин»
 Проект 670A «Скат»: Подводные лодки проекта 670 «Скат»
 Проект 670M «Чайка»: Подводные лодки проекта 670М «Чайка»
 Проект 671 «Ёрш»: Подводные лодки проекта 671 «Ёрш»
 Проект 671РТ: Подводные лодки проекта 671РТ «Сёмга»
 Проект 671РТМ(К) «Щука»: Подводные лодки проекта 671РТМ(К) «Щука»
 Проект 675: Подводные лодки проекта 675
 Проект 677 Лада: Подводные лодки проекта 677
 Проект 685 Плавник: К-278 «Комсомолец»
 Проект 690 Кефаль: Подводные лодки проекта 690 «Кефаль»
 Проект 705 Лира: Подводные лодки проекта 705(К) «Лира»
 Проект 712: Sliva class rescue tug
 Проект 733: Goliat class seagoing tug
 Проект 740: Yuniy Partizan class freighter
 Проект 745: Sorum class seagoing tug
 Проект 770: Средние десантные корабли проекта 770 Polnocny A class
 Проект 771A: Средние десантные корабли проекта 771 Polnocny B class
 Проект 773: Средние десантные корабли проекта 773 Polnocny C class
 Проект 775: Большие десантные корабли проекта 775
 Проект 775M: Большие десантные корабли проекта 775
 Проект 850: Nikolay Zubov class expeditionary oceanographic vessel
 Проект 860 Azimut: Samara class hydrographic survey ship
 Проект 861: Moma class hydrographic survey ship
 Проект 861M: Moma class small intelligence ship
 Проект 862: Yug class expeditionary oceanographic vessel
 Проект 862.1: Yug class medium intelligence ship
 Проект 864 «Меридиан»: Разведывательные корабли проекта 864 Vishnya class intelligence ship
 Проект 865 Пиранья: Подводные лодки проекта 865 «Пиранья»
 Проект 870: Kamenka class hydrographic survey ship
 Проект 871: Biya class hydrographic survey ship
 Проект 872: Finik class hydrographic survey ship
 Проект 873: Sibiryakov class expeditionary oceanographic vessel
 Проект 877 Палтус: Подводные лодки проекта 877 «Палтус»
 Проект 885: Ясень: Подводные лодки проекта 885 «Ясень»
 Проект 887: Учебные корабли проекта 887
 Проект 940 Ленок: Подводные лодки проекта 940 «Ленок»
 Проект 941 Акула: Подводные лодки проекта 941 «Акула»
 Проект 945 Барракуда: Подводные лодки проекта 945 «Барракуда»
 Проект 945А Кондор: Подводные лодки проекта 945А «Кондор»
 Проект 945Б Марс: Подводные лодки проекта 945Б «Марс»
 Проект 949 Гранит: Подводные лодки проекта 949 «Гранит»
 Проект 949A Антей: Подводные лодки проекта 949А «Антей»
 Проект 955 Борей: Подводные лодки проекта 955 «Борей»
 Проект 956 Сарыч: Sovremenny class destroyer Эскадренные миноносцы проекта 956
 Проект 956A Улучшенный Сарыч: Эскадренные миноносцы проекта 956
 Проект 971 Щука-Б: Подводные лодки проекта 971 «Щука-Б»
 Проект 971U Щука-Б: Подводные лодки проекта 971 «Щука-Б»
 Проект 977.0: Подводные лодки проекта «Аксон»
 Проект 978.0: Подводные лодки проекта «Аксон»
 Проект 10410 Сторожевые катера типа «Светляк»
 Проект 1083.1: Paltus class special purpose submarine
 Проект 1112: Klazma class cable ship
 Проект 1123: Кондор: Противолодочные крейсера проекта 1123
 Проект 1124: Бронекатера проекта 1124
 Проект 1124K: Малые противолодочные корабли проекта 1124K «Альбатрос»
 Проект 1124M «Альбатрос»: Малые противолодочные корабли проекта 1124M «Альбатрос»
 Проект 1124P «Альбатрос»: Малые противолодочные корабли проекта 1124P «Альбатрос»
 Проект 1124.4 «Альбатрос»: Малые противолодочные корабли проекта 1124.4 «Альбатрос»
 Проект 1125: Малые речные бронекатера проекта 1125
 Проект 1128: Сибирь class корабль измерительного комплекса
 Проект 1129Б: Сибирь class корабль измерительного комплекса
 Проект 1130: Дудинка class корабль измерительного комплекса
 Проект 1134 Беркут: Крейсера проекта 1134
 Проект 1134А Беркут А: Kresta 2 class Большие противолодочные корабли проекта 1134-А
 Проект 1134Б Беркут Б: Kara class Большие противолодочные корабли проекта 1134-Б
 Проект 1135 Буревестник: Сторожевые корабли проекта 1135
 Проект 1135M Буревестник М: Сторожевые корабли проекта 1135
 Проект 1135.1 Нерей: Сторожевые корабли проекта 1135
 Проект 1135.2 Буревестник: Сторожевые корабли проекта 1135
 Проект 1135.5 Нерей: Сторожевые корабли проекта 1135
 Проект 1141.1 Сокол: МПК «Александр Кунакович»
 Проект 1143 Кречет: Авианесущие крейсера проекта 1143
 Проект 1143.5: Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»
 Проект 1144.2 Орлан: Крейсера типа «Орлан»
 Проект 1145.1 Сокол: МПК типа «Сокол»
 Проект 1151.0: Belyanka class transport
 Проект 1153: Авианосцы типа «Орёл»
 Проект 1154.0 Ястреб: Сторожевые корабли проекта 11540
 Проект 1155 Фрегат: Большие противолодочные корабли проекта 1155
 Проект 1155.1 Фрегат: Большой противолодочной корабль «Адмирал Чабаненко»
 Проект 1157.0: Sadko class transport
 Проект 1159: Сторожевые корабли проекта 1159
 Проект 1164 «Атлант»: Ракетные крейсера типа «Атлант»
 Проект 1166.1: Сторожевые корабли проекта 11661
 Проект 1171 Тапир: Большие десантные корабли проекта 1171
 Проект 1172: Emba class cable ship
 Проект 1174 «Иван Рогов»: Большие десантные корабли проекта 1174
 Проект 1175: Biryusa class cable ship
 Проект 1176 «Акула»: Десантные корабли типа «Акула»
 Проект 1185: Десантные катера проекта 1785
 Проект 1190: Мониторы типа «Хасан»
 Проект 1199 «Анчар» : Большой противолодочный корабль с атомной силовой установкой
 Проект 1204: Артиллерийские катера проекта 1204
 Проект 1206 «Кальмар»: Десантные корабли типа «Кальмар»
 Проект 1206.1 «Мурена»: Десантные корабли типа «Мурена»
 Проект 1208 Слепень''': Малые артиллерийские корабли проекта 1208
 Проект 12150 «Мангуст»: Патрульные катера типа «Мангуст»
 Проект 12260: Морские тральщики проекта 12660
 Проект 1232.1 «Джейран»: Десантные корабли типа «Джейран»
 Проект 1232.2 «Зубр»: Десантные корабли типа «Зубр»
 Проект 1233 «Тайфун»: пассажирское экспериментальное судно «Тайфун»
 Проект 1234 Овод: Малые ракетные корабли проекта 1234
 Проект 1234.1: Малые ракетные корабли проекта 1234.1
 Проект 1234.2: Малые ракетные корабли проекта 1234.2
 Проект 1239 Сивуч: Малые ракетные корабли проекта 1239
 Проект 1240 «Ураган»: Ракетные катера проекта 1240 «Ураган»
 Проект 1241 Молния: Ракетные катера проекта 1241
 Проект 1241П: Ракетные катера проекта 1241
 Проект 1241.1RZ Молния М: Ракетные катера проекта 1241.1
 Проект 1241.2 Молния: Ракетные катера проекта 1241.2
 Проект 1241.2 Молния 2: Малые противолодочные корабли типа «Молния-2»
 Проект 1241.2P Молния 2: Малые противолодочные корабли типа «Молния-2»
 Проект 1248 Москит: Пограничные сторожевые корабли проекта 1248
 Проект 1249: Пограничные сторожевые корабли проекта 1249
 Проект 1258: Yevgenia class рейдовый тральщик
 Проект 1265 Яхонт: Sonya class базовый тральщик
 Проект 1266.0: Gorya class морской тральщик
 Проект 1400: Сторожевые катера типа «Гриф»
 Проект 1431.0: Патрульный катер типа «Мираж»
 Проект 1452: Ingul class спасательный буксир
 Проект 1453: Ingul class спасательный буксир
 Проект 1454: Sorum Mod class экспериментальное судно
 Проект 1541: Luza class танкер для ракетного топлива
 Проект 1545: Baskunchak class танкер
 Проект 1559V: Boris Chilikin class военный танкер
 Проект 1593: Boris Chilikin class военный танкер
 Проект 1595: Neon Antonov class сухогруз
 Проект 1603: Подводные лодки типа «Бентос-300»
 Проект 1710 Макрель: Beluga experimental submarine
 Проект 11770: Десантные катера типа «Серна»
 Проект 1783A: Vala class special wastes tanker
 Проект 1785: Десантные катера проекта 1785
 Проект 1791: Amga class transport
 Проект 1799: Pelym class deperming vessel
 Проект 1806: Onega class hydroacoustic monitoring ship and physical fields measuring vessel
 Проект 1823: Muna class military transport
 Проект 1824: Muna class military transport
 Проект 1826: Lira / Balzam class large intelligence ship
 Проект 1840: Lima class experimental submarine
 Проект 1855: Спасательные глубоководные аппараты типа «Приз»
 Проект 1859: Berezina replenishment ship
 Проект 1886.1: Urga class floating base
 Проект 1893: Katun I class firefighting ship
 Проект 1908: Академик Сергей Королёв научно-исследовательское судно
 Проект 1909: Космонавт Юрий Гагарин научно-исследовательское судно
 Проект 1910 Кашалот: Uniform class special purpose submarine
 Проект 1914: Маршал Неделин class корабль измерительного комплекса
 Проект 1917: Космонавт Владимир Комаров научно-исследовательское судно
 Проект 1918: Научно-исследовательские суда проекта «Селена» — Боровичи, Кегосторов, Моржовец, Невель''
 Проект 1929: Научно-исследовательские суда проекта «Селена-М» — Космонавт Георгий Добровольский, Космонавт Владислав Волков, Космонавт Виктор Пацаев, Космонавт Павел Беляев
 Проект 1941 Большой разведывательный корабль «Урал»
 Проект 19510: Академик Николай Пилюгин, научно-исследовательское судно
 Проект 1993: Katun II class пожарное судно
 Проект 2020: Malina class плавучая мастерская
 Проект 18280: Разведывательные корабли проекта 18280
 Проект 20380: Корветы типа «Стерегущий»
 Проект 21632: Ракетно-артиллерийский корабль типа «Торнадо»
 Проект 22350: Фрегаты проекта 22350
 Проект A-202: Roslavl class морской буксир
 Проект B-92: Neftegaz class буксир
 Проект B-93: Akademik Fersman class научно-исследовательское судно
 Проект B-99: Iva / Vikhr class спасательный буксир
 Проект B-320: ''Ob''' class госпитальное судно
 Проект СБ-27: Мониторы типа «Железняков»
 Проект 04983:  Портовый буксир-кантовщик

Примечания

Литература 
 
 
Военные корабли России

Ссылки 
 Список проектов кораблей СССР и России на 
 http://tsushima.su/forums/viewtopic.php?pid=9151